IWBF Champions Cup – koszykówka na wózkach
 Champions Cup – snooker
 Champion’s Cup – lacrosse

 Zobacz też
 Copa dos Campeões